Jacopo Zopelli (1639-1718), religieux et poète italien,
 Lia Zoppelli (1920-1988), actrice italienne,
 Luca Zoppelli, musicologue italien.

Patronyme italien